О́ге (, устаревшее датское написание Aage) — норвежское или датское мужское имя.

Åge — датская или норвежская форма слова Áki, древнескандинавский диминутив имени с префиксом anu (предок, отец). Шведская форма имени — Åke, нижненемецкая — Oke или Ocke.

Некоторые носители имени 
 Оге Нильс Бор (1922–2009), датский физик
 Оге Фрис (1870—1949), датский историк.
 Оге Хадлер (* 1944), норвежский ориентировщик
 Оге Эриксен (1917—1998), норвежский борец

Примечания

Литература 
 Лидин Р. А. Иностранные фамилии и личные имена: Практика транскрипции на русский язык: Справочник. - М., ООО «Издательство Толмач», 2006, - 480 с. ISBN 5-903184-05-2

Мужские имена
Норвежские имена
Датские имена